Oebazos (noble), noble persa 
 Oebazos (militar), comandant militar persa